Grove City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grove City (Florida)
 Grove City (Illinois)
 Grove City (Minnesota)
 Grove City (Ohio)
 Grove City (Pennsylvania)